IAM steht als Abkürzung für:
 IAM (Band), eine Hip-Hop-Gruppe aus Marseille, Frankreich
 IAM Cycling, ein von Independent Asset Management gesponsertes Schweizer Radsportteam
 Identity and Access Management, Maßnahmen um Berechtigungen auf Softwaredienste zu gewährleisten, siehe Identitätsmanagement 
 Independent Aftermarket, freier (Auto-)Teilemarkt, siehe Aftermarket
 Institut für Allgemeine Mechanik Aachen, ein Institut der RWTH Aachen
 Institut für Angewandte Medienwissenschaft, ein Institut der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Sitz in Winterthur
 International Anglers Meeting, ein Mannschaftsangel-Wettbewerb mit europäischen Teilnehmern
 Internationaler Arbeitskreis für Musik (ehemals Arbeitskreis für Hausmusik), Kassel (siehe Bärenreiter-Verlag)
 Integrated Assessment Modell, integrierte Bewertungsmodelle vor allem der Umweltwissenschaften
 International Assistance Mission, eine Hilfsorganisation
 International Association of Multilingualism, ein linguistisches Forschungsnetzwerk

I. A. M. steht für:
 Signatur von Johan van den Mynnesten (1425–1504), niederländischer Maler

Siehe auch:
 IAMS

Abkürzung